Kazimierz Szydłowski (1725–1799) – stolnik przasnyski, marszałek konfederacji radomskiej
 Kazimierz Szydłowski (1895-1938), pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Kazimierz Szydłowski (1899-), oficer artylerii Wojska Polskiego